Wierzbica puede referirse a los siguientes lugares:

Polonia 

 Wierzbica, Gmina Leśniowice en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Wierzbica (Lublin), Gmina Wierzbica en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Wierzbica, condado de Krasnystaw, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Wierzbica, condado de Kraśnik, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Wierzbica (Łódź), Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Wierzbica, condado de Tomaszów Lubelski, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Wierzbica, condado de Miechów, en el voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Wierzbica, condado de Proszowice, en el voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Wierzbica, condado de Busko, en el voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Wierzbica, condado de Jędrzejów, en el voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Wierzbica, condado de Pińczów, en el voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Wierzbica, condado de Legionowo, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Wierzbica, condado de Radom, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Wierzbica (Silesia), Voivodato de Silesia (sur de Polonia).
 Wierzbica (Varmia y Masuria), Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

República Checa 

 Vrbice (polaco: Wierzbica), parte de la ciudad de Bohumín en la República Checa.